Il doppio femminile  del torneo di tennis Cincinnati Masters 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Laura Granville e Abigail Spears che hanno battuto in finale Květa Peschke e María Emilia Salerni 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Květa Peschke /  María Emilia Salerni (finale)
 Iveta Benešová /  Meilen Tu (semifinali)

 Laura Granville /  Abigail Spears (campionesse)
 Alina Židkova /  Shahar Peer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2005